Alexander Krein
Mark Grigoryevich Krein